Darmo kan verwijzen naar de volgende bestuurslagen in Indonesië:
Darmo (Gumay Talang), provincie Zuid-Sumatra
Darmo (Lawang Kidul), provincie Zuid-Sumatra
Darmo (Wonokromo), provincie Oost-Java